Крылова Инна Александровна (29 апреля 1937 года, Воронеж — 1 января 2018 года, Москва) — российский учёный, специалист в области лакокрасочных материалов, один из ведущих специалистов в области электроосаждения, профессор, доктор химических наук.

Биография 
Крылова Инна Александровна родилась 29 апреля 1937 года в Воронеже. В 1959 году окончила Воронежский государственный университет им. Ленинского комсомола, по специальности химия. Работала по распределению с 1959—1961 на Воронежском заводе синтетического каучука, в Центральной Научно-Исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) завода. Поступила в аспирантуру в 1961 году в Москву в Институт физической химии РАН (тогда РАН СССР), где обучалась под руководством Павла Игнатьевича Зубова (1906—1986), который был ее научным руководителем. Защитила кандидатскую диссертацию в 1964.

После защиты перешла на должность старшего научного сотрудника в Научно-исследовательский институт технологии лакокрасочных покрытий Министерства химической промышленности СССР в городе Хотьково Московской области, под руководство Седина Ивана Корнеевича. Защитила докторскую диссертацию в 1977 по теме: Исследование процесса формирования покрытий при электроосаждении водоразбавляемых лакокрасочных систем.
По материалам диссертации написала книгу ‘’Окраска электроосаждением’’.

Крылова И. А. вела научную и методическую работу, принимала участие в создании и запуске лакокрасочных линий на более 40 автомобильных и машиностроительных заводах, участвовала в работе международных и российских конференций. Является заслуженным работником Химической промышленности.

Крылова Инна Александровна является автором около 300 научных и методических работ, к своему 80-летию выпустила мемуары под названием ‘’Я и Мой путь’’.

С 1994 принимала участие в функционировании компании НПО «Машхимпром», являясь научным двигателем компании.

Личная жизнь 
Дедушка — Крылов Михаил Александрович 1881 г.р., уроженец с. Березовка Мучкапского района Тамбовской области. Окончил Тамбовскую Духовную семинарию. Женился на Милотовой Любови Ивановне. Имели 12 детей, выжили 9. На период ареста, в 1937 году, служил священником в Никольской церкви в Коршуновской слободе г. Моршанска Тамбовской области. Постановлением тройки УНКВД по Воронежской области от 5 августа 1937 года приговорен по ст. 58-10,11 к ВМН — расстрелу. Приговор приведен в исполнение 11 августа 1937 года. Реабилитирован прокуратурой Тамбовской области 11 апреля 1989 года. Сообщение УФСБ ТО от 19.02.2003 № 10/2-1359..

Родители — Запорожская Александра Георгиевна, родом из Калача (город), где ее семья владела портняжным ремеслом; и Крылов Александр Михайлович, был начальником ветеренарии Воронежской области 1949—1958.

Муж — к.х.н. Квасников Юрий Петрович.

Сын — профессор, д.т. н. Квасников, Михаил Юрьевич

Два внука: Тимофей, Петр и внучка Светлана.

Примечания

Ссылки 
 Крылова Инна Александровна статьи 
 РХТУ.Крылова Инна Александровна
 Крылова Инна Александровна pdf
 Крылова Инна Александровна pdf
 Крылова Инна Александровна
 Крылова Инна Александровна
 Крылова Инна Александровна методички
 Крылова Инна Александровна
 Крылова Инна Александровна
 Крылова Инна Александровна
 Крылова Инна Александровна

Выпускники Воронежского государственного университета
Преподаватели Российского химико-технологического университета
Женщины-химики России
Женщины-химики СССР